Ligdamis I () fou sàtrapa de Cària circa l'any  després de la Revolta Jònica. La seva filla Artemísia I la Valenta el va succeir al govern (segurament com a regent del seu fill Psindalis o Pisindelis) i va dirigir les forces càries que van combatre al costat dels perses a la batalla de Salamina.

Referències 

Sàtrapes de Cària
Reis de Cària
Persones d'Halicarnàs